Termin RHLI ima više značenja.

 Acil-homoserin-lakton sintaza, enzim
 Kraljevska hamiltonska laka pešadija ()